3-й радиотехнический полк:
 3-й радиотехнический полк (Россия)
 3-й радиотехнический полк (СССР)